Eryngium intermedium är en flockblommig växtart som beskrevs av Dalla Torre och Ludwig von Sarnthein. Eryngium intermedium ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
intermedium